Werken (arbeid), het verrichten van bezigheden
Arbeid (beweging), doorverwijspagina naar de natuurkundige arbeid.
Arbeid (economie), het verrichten van bezigheden in economische zin
Arbeid (natuurkunde), het werk of de inspanning die door een krachtbron geleverd wordt bij verplaatsing van een massa
Arbeid (thermodynamica), een soortgelijk begrip in de thermodynamica
Arbeid (filosofie), een bewuste, creatieve gedachtewisseling van mensen met de natuur en de maatschappij
Arbeid (vereniging), in 1972 opgerichte linkse afscheuring van het Vlaams-nationale Were Di (vereniging)